Freyera longiradia är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen von Halácsy. Freyera longiradia ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longiradia